Анди Макдауъл () е американска актриса и модел.

Биография 
Започва кариерата си като модел в началото на 80-те години за списание „Вог“, като рекламира за Ив Сен Лоран, Армани и работи с едни от най-известните фотографи. Започва в киното с малки роли, но силният ѝ южняшки акцент е нещо, с което някои режисьори не могат да свикнат, тя взима уроци по актьорско майсторство и през 1989 г. играе във филма „Секс, лъжи и видео“, който я прави известна и ѝ носи няколко номинации за престижни награди. През 90-те години се снима в „Зелена карта“, „Омагьосан ден“, „Четири сватби и едно погребение“ и други. Това са най-успешните ѝ филми.

Има два брака, един син и две дъщери.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 Анди Макдауъл E!Online 1999 article and interview

Американски актриси
Модели от САЩ
Носители на Златен глобус
Носители на награда „Сатурн“
Носители на награда Сезар
Американци от ирландски произход
Родени в Южна Каролина